Dihidroksiamfetamin se može odnositi na:

 meta-Hidroksinorefedrin (3,β-dihidroksiamfetamin) 
 para-Hidroksinorefedrin (4,β-dihidroksiamfetamin) 
 Metaraminol ((1R,2S)-3,β-dihidroksiamfetamin) 
 α-Metildopamin (3,4-dihidroksiamfetamin)